Hippomedusa steht für:
Hippomedusa (Tochter des Danaos)
Hippomedusa (Gattin des Amphion)